O Colégio Estadual Paulo Leminski, é um estabelecimento de ensino público paranaense, localizado na cidade de Curitiba. Antes de funcionar como um estabelecimento público de ensino, o colégio foi uma centro de recuperação feminino fundado pelo dona Yvone Pimentel (esposa de Paulo Pimentel). Teve a sua construção iniciada no fim da década de 50 pelo governo de Moisés Lupion e foi concluída somente em 1967 devido à atrasos. Esse acontecimento foi um marco importante no movimento passionista no Brasil que administrou a instituição.

História 
A inauguração do prédio se deu pelo esforço do Secretário de Segurança Pública, o general Ítalo Conti. Na inauguração compareceram diversas autoridades, dentre elas: o governador Paulo Pimentel, que presidiu a solenidade, o general José campos de Aragão comandante da 5ª Região Militar; brigadeiro Délio Jardim de Matos, comandante da EOEG; D. Manuel da Silveira d'Elboux arcebispo metropolitano; engenheiro Omar Sabbag, prefeito de Curitiba; deputado Erondy Silvério; Ítalo Conti; Geraldo Pellanda, bispo de Ponta Grossa; professor Pedro Viriato Parigot de Sousa, presidente da Copel na época.

O Lar escola Yvone Pimentel funcionou em sistema de internato até 1978, procurando reeducar e recuperar adolescentes do sexo feminino compreendida na faixa etária de 12 anos aos 18 anos, com problemas de conduta geral e necessidade de contenção . 

A partir de 18 de janeiro de 1978, a unidade sofreu uma reestruturação onde passou a receber crianças órfãs, abandonadas ou carentes de recursos financeiros.
Esta unidade funcionou até 1982, quando atendendo solicitações da comunidade, passou a atender em regime de semi-externato. Sendo assim, implantou-se oficialmente o semi-externato.

Diario oficial da Assembleia Legislativa na época sancionou a lei:

"ARTIGO 1º - Fica denominado “Lar Escola Yvone Pimentel” o atual centro de Recuperação feminino do Tarumã, localizado em Curitiba. 

ARTIGO 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Palácio do Governo de Curitiba, 24/08/1967
(aa) Paulo Pimentel
Carlos Alberto Moro
(REF. Port. Nº 16016-67 PG - 16081.)"

Colégio Estadual Paulo Leminski 

Implantado em março de 1993, nascia assim o Colégio Estadual Paulo Leminski. Visando atender o excesso de demanda de Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) e suprir a lacuna de Ensino Médio. No Ensino Médio foram implantados os cursos de Educação Geral Diurno e Noturno de forma simultânea e a habilitação de Magistério de forma gradativa.  Passou por uma grande reforma em 2006.

Ver também 
 Irmãs passionistas
 Assistência social
 História da educação no Brasil

Estadual Parana
Estadual Parana
Estadual Parana
Instituições de ensino técnico do Paraná
Educação em Curitiba
Fundações no Paraná em 1967